«Лучи в стекле» () — художественный фильм режиссёра Иманта Кренбергса. Снят на Рижской киностудии в 1969 году.

Сюжет 
Главная героиня — Ася Ритума — работает на стекольном заводе в рабочей столовой. При поддержке друзей она решается круто изменить свою жизнь и идёт ученицей в цех художественного стекла.

Улдис Ритумс, муж Аси — мастер-обработчик, кандидат на должность начальника цеха — постепенно отходит от старых друзей, думает только о будущей карьере. Он против подобного решения жены. Накопившиеся взаимные обиды заканчиваются разводом.

Ася влюбляется в своего коллегу Валтера, в прошлом талантливого художника, давно не прикасавшегося к холсту, однако мечтающего начать всё заново. Его бывшая сокурсница Ирис помнит те дни, когда Валтера считали самым перспективным студентом. Тот вновь берётся за кисть, но вскоре понимает, что талант ушёл.

В ролях 
 Лилита Озолиня — Ася Ритума
 Вия Артмане — Ирис
 Улдис Думпис — Улдис Ритумс
 Гунар Цилинский — Валтерс Апс
 Эгонс Бесерис — Жанис
 Антра Лиедскалныня — Вера
 Вайронис Яканс — профессор Штраль
 Карп Клетниекс — дядюшка Ритумс
 Янис Кубилис — директор завода
 Хелена Романова — работница

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Лия Бридака
 Режиссёр-постановщик: Имантс Кренбергс
 Оператор-постановщик: Марис Рудзитис
 Композитор: Ромуалдс Калсонс
 Художник-постановщик: Улдис Паузерс
 Звукооператор: Игорь Яковлев
 Режиссёр: Болеслав Ружс
 Оператор: Модрис Реснайс
 Монтажёр: Эрика Мешковска
 Редактор: Ольга Лисовская
 Директор: Г. Блументал
 Художественный руководитель: Самсон Самсонов

Ссылки 

Фильмы Имантса Кренбергса
Фильмы СССР 1969 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Рижской киностудии
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы на латышском языке